Viceroy puede referirse a:

  Viceroy, fabricante de relojes; o
 Viceroy, marca de cigarrillos.